Federico Guillermo I de Hohenzollern (en alemán: Friedrich Wilhelm I von Hohenzollern; Berlín, 14 de agosto de 1688-Potsdam, 31 de mayo de 1740) conocido como el Rey Sargento, fue el segundo rey en Prusia entre 1713 y 1740.

Su reinado 

{{Ficha de noble
|título           = Rey en Prusia, Elector de Brandeburgo
|imagen           = Friedrich Wilhelm I 1713.jpg
|tratamiento      = "Su Majestad" (en alemán "Seine Majestät")

|título0          = Rey de Prusia
|reinado0         = 1713 – 1740
|predecesor0      = Federico I de Prusia
|sucesor0         = Federico II de Prusia
 

|condecoraciones  = 
 
|conflictos       = Guerra de Sucesión Española, Gran Guerra del Norte
}}
Nació en 1688, en Berlín, hijo de Federico I, a quien sucedió en 1713. Sus educadores lo abstuvieron de óperas y diversiones estériles que ciertamente tuvieron éxito, su madre, la reina, quería que fuera un nuevo rey sol, pero Federico Guillermo prefirió el camino opuesto a las esperanzas maternas. A pesar de su desprecio por la lengua de los antiguos romanos, la única frase que aprendió de memoria fue "El temor a Dios es el principio de la Sabiduría." 
Rápidamente se vio envuelto en la disputa con Suecia por el territorio de Pomerania, parte del cual le fue entregado mediante el Tratado de Estocolmo en 1720. Esta sería la única guerra que emprendería en todo su reinado. Aceptó la Pragmática Sanción de 1713, por la que María Teresa I recibía los dominios austriacos de los Habsburgo y declaraba indivisibles los territorios de la Casa de Austria. Sin embargo, no logró la reivindicación de los ducados de Jülich y Berg.

El principal problema al que se enfrentó su administración fue la dispersión geográfica de sus territorios.

A diferencia de su padre, instauró una corte austera y eficaz, centralizando la administración financiera. De esta manera logró mejorar la situación financiera de Prusia. Fortaleció la industria y ordenó la colonización de zonas deshabitadas. Implantó la obligatoriedad de la enseñanza, creándose escuelas por todo el país.

En 1723 fundó el Directorio General Supremo de Finanzas, de la Guerra y de los Territorios, compuesto por cinco ministros y veinte consejeros que actuaba bajo su propia supervisión. Creó el Departamento de Exteriores (1728), que dirige la diplomacia orientada hacia la amistad con Austria y a un distanciamiento con Francia e Inglaterra.

El «rey Sargento» 
Federico siempre vestía uniforme militar y dedicó gran parte de sus recursos al desarrollo del ejército. La creación de la Guardia de Potsdam fue su logro mayor en esta área. Para ella reclutó (incluso secuestró) a soldados de gran estatura, procedentes de todas partes de Europa. Pedro el Grande de Rusia le envió 55 soldados de su guardia, cuya estatura mínima era de 1.85 m, en agradecimiento por la Cámara de Ámbar que Federico le había obsequiado. El número de efectivos pasó de 40.000 a unos 80.000.

Preparando su sucesor 

La formación del hijo de Federico para sucederle en el trono revistió un dramatismo particular. El pequeño Federico creció bajo la influencia de su madre, Sofía Dorotea de Hannover (hermana de Jorge II de Gran Bretaña, que le procuró una educación de estilo francés, contraria a la disciplina militar que Federico deseaba para él, lo que hizo que la relación con su hijo fuera conflictiva, al punto de privarlo temporalmente de su categoría de Príncipe Heredero tras un suceso (el intento de huida a Inglaterra) en el que condenó a muerte al cómplice y amante de su hijo, el teniente Hans Hermann von Katte.

Federico Guillermo murió en Potsdam en 1740, y finalmente su hijo lo sucedió bajo el nombre de Federico II el Grande.

Descendencia 
Federico Guillermo se casó con Sofía Dorotea de Hannover, el 28 de noviembre de 1706, con quien tuvo  14 hijos, de los cuales solo 10 llegaron a la edad adulta:

Enlaces externos 

Reyes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Electores de Brandeburgo
Grandes maestres de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Berlín